Beatrix Sicilská ( Beatrice d'Aragona,  Beatrix von Sizilien-Aragon, 1326, Palermo – 12. října 1365, Heidelberg) byla sicilská princezna.

Život 
Narodila se jako jedna z mnoha dcer sicilského krále Petra II. a jeho manželky Alžběty, dcery korutanského vévody Oty III. Roku 1345 se na základě papežského dispenzu provdala za Ruprechta, syna falckraběte Adolfa, svého vrstevníka. Zemřela v říjnu 1365 a byla pohřbena v cisterciáckém klášteře Schönau. Ruprecht se již znovu neoženil, roku 1390 zdědil po strýci kurfiřtský titul a zesnul roku 1398. Syn Ruprecht se stal římským králem.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Aragonští
Wittelsbachové
Sicilské princezny
Narození v Palermu
Narození v roce 1326
Narození 5. září
Úmrtí v roce 1365
Úmrtí 12. října
Úmrtí v Heidelbergu
Pohřbení v klášteře Schönau (Odenwald)
Ženy